Harlan County kan syfta på 

 Harlan County (album)
 Harlan County, Kentucky – ett administrativt område i delstaten Kentucky, USA
 Harlan County, Nebraska – ett administrativt område i delstaten Nebraska, USA
  Harlan County, USA – en dokumentärfilm
 USS Harlan County – LST 1196, ett skepp i USA:s flotta